Кадетов — фамилия. Известные носители:
 Кадетов, Анатолий Петрович (1935—2010) — советский футбольный судья.
 Кадетов, Сергей Иванович (1925—1992) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).